Ювенциите (gens Juventia) са фамилия от Древен Рим, вероятно от Горна Италия.

Известни от фамилията:
 Марк Ювенций Тална, консул 163 пр.н.е.
 Публий Ювенций Руф, командир на III Киренайски легион 11 г. в Беренике.
 Ювенций Целз (Celsus pater), юрист, директор на прокулианското юридическо училище.
 Публий Ювенций Целз, юрист, управител на Тракия 114/115 г., суфектконсул 115 г., консул 129 г.
 Публий Ювентий Целс, консул 164 г.
 Ювенций, светия, третият владика на Павия, 4 век

Римски фамилии